Sisakhani peut faire référence à :
 Sisakhani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Baglung ;
 Sisakhani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Kavrepalanchok.